BW, Bw eller bw kan avse:

 BW – IATA:s kod för BWIA West Indies Airways
 BW – IATA:s kod för Caribbean Airlines
 BW – ISO 3166-1 alpha-2 kod för Botswana
 BW – arida klimat enligt Köppens system
 DE-BW – ett av ett Tysklands förbundsländer, se Baden-Württemberg
 .bw, toppdomänen för Botswana

Se även 
 B&W